Nicephorus (geslacht), een geslacht van sluipvliegen

Nicephorus (Grieks Νικήφορος / Nikephoros, d.i. Zegebrenger) is de naam van verschillende Byzantijnse keizers:
 Nikephoros I
 Nikephoros II Phokas
 Nicephorus III Botaneiates

verder:
 St. Nicephorus, patriarch van Constantinopel

N.B. De correcte uitspraak is met klemtoon op de -e-